Příjmení Roupec nosí více významných osobností:

 David Roupec (* 1992) - český lední hokejista
 Jiří Roupec (* 1947) - český novinář, písničkář a cestovatel